D69 steht für:
 HMAS Vendetta (D69), australisches Militärschiff
 Hochrheingebiet, naturräumliche Haupteinheitengruppe in Baden-Württemberg

D69